Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XX. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XX. Gesetzgebungsperiode begann am 15. Jänner 1996 und endete am 29. Oktober 1999. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XX. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

20